Ранчо Чикито има више значења:

 Ранчо Чикито (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Чикито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Чикито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Чикито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Чикито, Хуан де ла Круз Гереро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику